Hannes Wolf (voetballer, 1981), Duits voetballer en voetbalcoach
Hannes Wolf (voetballer, 1999), Oostenrijks voetballer
Hannes Wolf (schaatscoach)